Валерий Соколо́в:
 Соколов, Валерий Викторович (род. 1986) — украинский музыкант, скрипач.
 Соколов, Валерий Сергеевич (1940—2021) — советский военачальник, генерал-полковник.
 Соколов, Валерий Соломонович (род. 1953) — российский композитор.
 Соколов, Валерий Федорович (род. 1946) — советский игрок в хоккей с мячом.